kuweta pomiarowa
 kuweta (fotografia)
 Kuweta – skała do uprawiania boulderingu na Krzywickiej Górze w Beskidzie Wyspowym